Haftmann ist der Name folgender Personen:

 Martin Haftmann (1899–1961), deutscher Fußballspieler
 Roswitha Haftmann (1924–1998), Schweizer Galeristin
 Werner Haftmann (1912–1999), Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Roswitha Haftmann-Preis, internationaler Kunstpreis, der seit 2001 von der Zürcher Roswitha Haftmann-Stiftung verliehen wird; der höchstdotierte europäische Preis für zeitgenössische bildende Künstler.